USS Chenango — кораблі ВМС США.

 USS Chenango (1863) — колісний пароплав. Брав участь у громадянській війні в США протягом 1864-1865 років
 USS Chenango (CVE-28) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Сенгамон». На службі з 1942 по 1959 роки.

Назви військових кораблів США